«Археологія України за роки Незалежності» — науково-популярна книга, видана ВГО «Спілка археологів України» та Інститутом археології НАН України 2022 року в Києві. Авторський колектив налічує більш як півсотні вчених, головні редактори видання: Яків Петрович Гершкович і Денис Сергійович Гречко. Видання здійснено за підтримки Німецького археологічного інституту (Deutsches Archäologisches Institut, DAI).

Книга була затверджена до друку Вченою радою Інституту археології в січні  2022 року. Вторгнення РФ в Україну завадило її вчасному виходу. Презентація відбулася в Музеї історії міста Києва через рік, 19 січня 2023 року. Також презентації відбулися в ряді освітніх і наукових установ міст України: Луцька, Черкас, Полтави, Хмельницького.

Тексти видання написані в науково-публіцистичному стилі, супроводжені значною кількістю фографій, малюнків, карт і схем. Книга розрахована на широку аудиторію читачів. На презентації повідомлялося, що в продаж вона не поступить, а буде поширюватися бібліотечною та музейною мережами України, на сайті «Спілки археологів України» книга доступна у pdf-файлі.

Зміст 
Книга покликана в популярній формі розповісти про ключові здобутки вітчизняної археології: дослідження пам'яток, відкриття і теоретичні узагальнення,— а також про тенденції, успіхи та проблеми в цій галузі науки з 1991 року до дати публікації. Книга складається з передмови та шести розділів, у яких у хронологічній послідовності викладені результати досліджень пам'яток: 1) кам'яної доби, 2) енеоліту і бронзи, 3) доби раннього заліза (від кіммерійців до сарматів), 4) античних міст і держав на території України, 5) періоду від венедів до антів і 6) від середньовіччя до модерну.

Кожен розділ містить оглядову вступну статтю, присвячену даному періодові, та 5-18 статей, у яких описані характерні пам'ятки, видатні знахідки та теоретичні відкриття; як правило, авторами цих статей є автори самих археологічних досліджень. Розділи завершуються списками рекомендованої літератури за даним періодом. Загальна кількість статей у виданні: 61 (з яких 7 вступні).

Наприклад, розділ "Енеоліт і доба бронзи" починається зі вступної статті Якова Гершковича і Олександра Дяченка "Пам’ятки давніх скотарів, землеробів і металургів". У трьох статтях Дмитра Черновола розповідається про досліджені ним трипільське городище Бернашівка, ливарну майстерню на поселенні в Кам’янці-Подільському, керамічні та кременеві колекції з пам'ятки Ожеве-острів. Статтю "Поселення-гігант Тальянки — перлина енеолітичного світу" підготували співробітники Інституту археології Олексій Корвін-Піотровський та Едуард Овчинников. Михайло Сохацький, директор Борщівського краєзнавчого музею, спелеолог, дослідник печери Вертеба разом зі співавторкою Інною Потєхіною розповідає про освоєння цієї печери трипільцями, господарське використання і поховання в ній. Курганне поховання на Дніпровщині, відоме сенсаційною знахідкою кромлеха у 2021 році, є темою статті Дмитра Тесленка; дослідник на історії та матеріалах розкопок кургану Сура-Оба не лише розповідає життя і смерть у скотарських культурах Подніпров'я, а й показує труднощі і можливості, з якими стикається археолог у сучасній Україні. Остання стаття розділу, "Картамиський гірничометалургійний комплекс доби бронзи" Юрія Бровендера (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля) і Віталія Отрощенка (Інститут археології НАН України) присвячена ряду пам'яток, пов'язаних з давніми мідними рудниками Бахмутської улоговини.

Посилання 
Книга у форматі pdf на сайті ВГО «Спілка археологів України».

Див. також 
Археологія Української РСР (книга)

Примітки 

Археологічні видання України
Інститут археології НАН України
Науково-популярні книги
Наукові видання України
Джерела з історії України
Книги 2022